El término salacia puede referirse:

a Salacia, la diosa romana correspondiente a la griega Anfítrite.
a Salacia, un género de plantas con flores;
a Salacia, un objeto transneptuniano del cinturón de Kuiper.
al Reino de Salacia, un lugar ficticio de la serie Princesas del mar;
a Salacia Aeminium, la ciudad de los salakenoi o salacenos, un pueblo prerromano de la península ibérica perteneciente al grupo de los denominados túrdulos viejos.

Notas